Orchid – amerykańska grupa muzyczna
 Orchid – album grupy Opeth
 Orchid – miasto w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River